Ян Щит-Немирович — имя следующих персоналий:
* Щит-Немирович, Ян (ум. 1519/1520) — государственный деятель Великого княжества Литовского, наместник василишский, могилевский и мозырьский.
 Щит-Немирович, Ян Юстиниан (1705—1767) — государственный деятель Речи Посполитой, каштелян инфлянтский.